Osoby
 
 
 František Lipták (1894, Kieżmark – 1967, Kieżmark), słowacki taternik, działacz turystyczny i narciarz wysokogórski
  – czeski sportowiec
 Jozef Lipták – słowacki uczony i sportowiec – wykładowca fizyki, wspinacz i uczelni
 Júlia Liptáková (ur. 1984, Nová Dubnica), słowacka modelka
 Juraj Lipták – aktor słowacki
 Klára Liptáková – czeski ekonomista i polityk
  – słowacki historyk i pisarz science
 Matej Lipták – słowacki trener tenisa
  – słowacki trener piłki ręcznej
 
 
  – (ur. 1968, Trenczyn)
 
 Tomáš Lipták – czeski językoznawca, slawista
 Zsuzsanna Lipták – słowacki naukowiec w dziedzinie informacji naukowej działającej w Niemczech
 Zoltán Lipták – węgierski lekkoatleta, piłkarz
  – słowacki kurator i etnograf

 Inne
  – Bohuš Lipták